Macrodasyda är en ordning av djur. Macrodasyda ingår i fylumet bukhårsdjur och riket djur. I ordningen Macrodasyda finns 262 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bukhårsdjur
Macrodasyda